Lahngangsee ist der Name zweier benachbarter Seen im Toten Gebirge in der Steiermark:

 Vorderer Lahngangsee
 Hinterer Lahngangsee